Penryn è una parola in lingua cornica che significa promontorio e può riferirsi a:

Geografia 
 Penryn (Cornovaglia), Regno Unito, una città di circa 7.000 abitanti sull'omonimo fiume 
 Penryn (California), città californiana degli Stati Uniti d'America di circa 2.000 abitanti, nota per le sue cave di granito 
 Penryn (Pennsylvania), cittadina della Pennsylvania (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Penryn (costituente) una prima costituente del parlamento del Regno Unito insediatasi a Penryn (Cornovaglia) 
 Penryn (computer), nome della CPU Intel, utilizzata in Core 2 Duo

Pagine correlate
 Penrhyn